La COSAFA Cup 2022 o COSAFA Senior Challenge 2022 è stata la 21ª edizione dell'omonimo torneo, organizzato dal COSAFA. Si è svolta tra il 5 e il 17 luglio 2022.

Stadi

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali 5º-8º posto

Semifinali

Finale 5º/6º posto

Finale 3º/4º posto

Finale

Classifica marcatori
3 reti

 Sabelo Ndzinisa (1 rig.)

2 reti

 Lamine Camara
 Kelvin Kampamba
 Thato Kebue
 Pedro Megue (1 rig.)
 Jean Diouf (1 rig.)

1 rete

 Higino
 Ali Nassim M'Changama
 Fanelo Mamba
 Katleho Makateng
 Chiukepo Msowoya
 Baokeditswe Talane
 Julinho
 Vanilson

 Khuda Muyaba
 Tumelo Makha
 Jacques Prosper
 Jane Thaba Ntso
 Abdullah Said Sadad
 Ryan Henriette
 Ali Moudhoiffar
 Sandile Gamedze

 Stanley Sadudi
 Miciam Mhone
 Wendell Rudath
 Benson Mangolo
 Philani Mkhontfo
 Keletso Sifama
 Chumani Butsaka
 Koloina Razafidranaivo

 Bame Morwalela
 Resaobaka Thatanyane
 Bethuel Muzeu
 Spencer Sautu
 Ricky Banda
 Moussa Ndiaye
 Antonio van Wyk
 Selaelo Rasebotja

 Lau King
 Lépua (1 rig.)
 Lindo Mkhonta (1 rig.)
 Goitseone Phoko (1 rig.)
 Absalom Limbondi (1 rig.)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Competizioni calcistiche africane
Calcio nel 2022